Vincent Simon (1983) tahiti válogatott labdarúgó
 Vincent Simon (1990) világ- és Európa-bajnok francia tőrvívő